Escola Superior de Música Reina Sofía, centre d'alta formació professional dirigit als joves músics de talent, ubicat a Madrid
 Museu Reina Sofia, museu nacional espanyol d'art contemporani, amb seu a Madrid
 Palau de les Arts Reina Sofia, teatre de l'òpera de València i seu de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana
 Biografies:
 Reina Sofia Amàlia de Brunsvic-Lüneburg (Herzberg, 1628 - Copenhaguen, 1685), reina consort de Dinamarca pel casament amb Frederic III
 Reina Sofia de Grècia (Psikhikó, Atenes, 1938), casada amb Joan Carles I d'Espanya 
 Reina Sofia de Prússia (Potsdam 1870 - Frankfurt del Main 1932), reina de Grècia, Princesa de Prússia i d'Alemanya, Reina de Grècia (1913-1917 i 1920-1922)
 Reina Sofia Magdalena de Brandenburg-Kulmbach, reina consort de Dinamarca i Noruega arran del seu casament amb Cristià VI 
 Reina Sofia de Nassau (Biebrich 1836 - Estocolm 1913), reina de Suècia
 Reina Sofia de Polotsk o de Minsk (c. 1140 – 1198), reina consort danesa pel seu matrimoni amb el rei de Dinamarca Valdemar I 
 Reina Sofia de Württemberg (reina dels Països Baixos) (Stuttgart, 1818 - La Haia, 1878), reina dels Països Baixos,  princesa de Württemberg 
 Reina Maria Sofia de Baviera(Possenhofen, 1841 - Munic, 1925), reina de les Dues Sicílies i Duquessa de Baviera 
 Reina Maria Sofia del Palatinat-Neuburg (Bravath, 1666 - Lisboa, 1699), reina consort de Portugal (1687-1699)